Сезон 1902—1903 у Серії А — 6-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став Янг Бойз.

Кваліфікація

Схід

Центр

Захід

Фінал

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1903
Швейцарія
Швейцарія